Pedro Javier Acosta – ex calciatore venezuelano
Pedro Acosta Borrero – giornalista e scrittore colombiano
Pedro Acosta Sánchez – pilota motociclistico spagnolo